

Presentación previa 
El argentino Horacio Zeballos fue el campeón defensor. No pudo defender con éxito su título, tras caer derrotado en la primera ronda del torneo ante su compatriota Agustín Velotti. 

El brasilero João Souza ganó el título al derrotar en la final al colombiano Alejandro González.

Cabezas de serie 

 Horacio Zeballos (Primera ronda)
 Alejandro González (Final)
 Guido Pella (Cuartos de final)
 Facundo Bagnis (Primera ronda)

<ol start="5">
  Facundo Argüello ''(Cuartos de final)
  Martín Alund ''(Primera ronda)
  '''João Souza (Campeón)
  Víctor Estrella (Primera ronda)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en pista dura
Aberto de São Paulo 2014